Android 1.1 (неофициально имеет название Android Petit Four или Android Banana Bread) — вторая версия Android, выпущенная 9 февраля 2009 года. Это обновление было ориентировано исключительно для модели HTC Dream. Обновление исправило ошибки, изменило API и добавило ряд других функций.

Эта версия Android, как и Android 1.0 практически больше никем не используется и не имеет доступа к Google Play и другим сервисам Google.

История 
В феврале 2009 года выходит первое накопительное обновление Android 1.1. В целом, это было минорное обновление, которое не принесло больших изменений, но добавило пару функций. Например, появился голосовой поиск Google Voice Search, в магазине Play Market можно было продавать платные приложения, Google Карты получили поддержку Google Latitude. Помимо этого, появилась поддержка обновлений прошивки «по воздуху». Именно тогда в меню настроек был введён пункт «О телефоне».

Новые возможности и изменения 

 Исправление нескольких проблем.
 Изменения в API.
 Добавлены подробности и отзывы к картам.
 Увеличен период отключения экрана при использовании в режиме телефона.
 Добавлены кнопки «Show» и «Hide» в меню вызова.
 Добавлена поддержка сохранения вложений из MMS. А также функция Voiceover.
 Добавлена поддержка меток в раскладках.

См. также 
 История версий Android

Примечания 

Операционные системы Android